Arbela (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 Een oude stad, op de plaats waar nu Irbid ligt in Jordanië
 Een oude naam voor Erbil, in Irak